

Toponymie 
 Nieuwe Statenzijl, hameau et écluse de la commune d'Oldambt, aux Pays-Bas
 Oude Statenzijl, hameau et écluse de la commune d'Oldambt, aux Pays-Bas

Homonymie de toponyme